Rotlöstjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Rotlöstjärnen (Hede socken, Härjedalen, 694483-136349), sjö i Härjedalens kommun, 
Rotlöstjärnen (Hede socken, Härjedalen, 694883-135790), sjö i Härjedalens kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn